Recas bezeichnet:

 Recas (Toledo), eine Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien

siehe auch:
Recaș